«Hauteroche» puede referirse a:

Francia 
 Hauteroche, comuna situada en el departamento francés de Côte-d'Or.
 Hauteroche, comuna nueva situada en el departamento francés de Jura.